Фёдор Коле́сников:
 Колесников, Фёдор Васильевич (1900—1961) — полный кавалер ордена Славы.
 Колесников, Фёдор Львович (1907—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Фёдор Михайлович (1910—1992) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Фёдор Федосеевич (1925—1989) — полный кавалер ордена Славы.